Bayard, cheval légendaire des quatre fils Aymon
Cheval Bayard, géant processionnaire du cortège de la Ducasse d'Ath